Rasohe su naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Skrada. Nalaze se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Zapadno su Trški Lazi, sjeverozapadno je Belski Ravan, sjeveroistočno je Hosnik, jugoistočno su Podslemeni Lazi i Bukovac Podvrški.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji